vegetarkontakt.dk er en dansk community side for vegetarer, veganere og andre ikke-kødspisere. Vegetarkontakt kom online den 10. december 2006.

Siden er gratis og indeholder et diskussionsforum, en chat og en stor opskriftssamling med opskrifter som brugerene selv sætter ind. 

Opskrifterne er inddelt i kategorierne lakto- ovo vegetarisk, ovo vegetarisk, lakto vegetarisk, vegansk og råkost.

Brugerne bruger siden til alt fra at søge gode råd omkring kost, efterlyse opskrifter eller arrangere fællesspisninger rundt omkring i landet. Vegetarkonktakt er den første side i Danmark som også fokuserer på dating for vegetarer.

Eksterne henvisninger 
vegetarkontakts hjemmeside

Community Sites
Vegetarisme